As Above, So Below est une maxime de l'hermétisme.
 As Above, So Below est le titre original du film Catacombes.
 As Above, So Below est un album du groupe Angel Witch.